Вірменська церква (Львів)
Вірменська церква (Івано-Франківськ)
Вірменська церква (Луцьк)
Вірменська апостольська церква
Вірменська церква Сурб-Нікогайос